Жу́ковский райо́н — название административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:
 Жуковский район — в Брянской области.
 Жуковский район — в Калужской области.
 Жуковский район — название Дрегельского района в Ленинградской (затем в Новгородской) области в 1927—1931 годах.